Се́нио (; ) — река на севере Италии. Правый приток реки Рено. Длина — 92 км, площадь водосборного бассейна — 273 км². Средний расход воды в устье с 1991 по 2011 года — 3,75 м³/с.

Течёт по территории Флоренции в Тоскане и Равенны в Эмилии-Романьи.

Исток в Тоскано-Эмилианских Апеннинах, впадает в реку Рено между Мадонна-дель-Боско и Сан-Альберто.

Во время Второй мировой войны в районе реки происходили сражения между союзными войсками и войсками вермахта. Форсирование реки было важно для захвата союзниками всей территории Италии.

Примечания 

Бассейн Рено
Реки Тосканы
Реки Эмилии-Романьи
Флоренция (метрополитенский город)
Равенна (провинция)